Кортес-де-ла-Фронтера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Ронда. Занимает площадь 177 км². Население — 3642 человека (на 2010 год). Расстояние — 159 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página dedicada a los pueblos de la Serranía de Ronda
 Página de la peña más laureada de Cortes de la Frontera, Los Mendres 
 Página de estadísticas sobre Cortes

Муниципалитеты Малаги